Vila Flor kan syfta på:

Angola 

 Ekunha kommun, Huambo,

Brasilien 

 Vila Flor kommun, Brasilien, Rio Grande do Norte,

Portugal 

 Vila Flor kommun, Portugal, 
 Vila Flor (freguesia), Bragança,